Okręty US Navy o nazwie USS  "Chevalier":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Fletcher. Zwodowany w 1942, zatopiony w 1943.
 Drugi  był niszczycielem typu Gearing. Zwodowany w 1944, skreślony z listy w 1975. Przekazany Korei Południowej w 1972. Przemianowany na "Chung Buk", złomowany w 2000.

Chevalier